W Polsce
 Miechów – miasto
 Miechów – część miasta Trzebinia
 Miechów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów 
 Miechów – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin 
 Miechów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów 
 Miechów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Perzów 

 Miechów – gmina miejsko-wiejska
 Miechów – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. kieleckim
 Miechów – dawna gromada w powiecie kępińskim
 Miechów – dawna gromada w powiecie miechowskim
 Miechów – dawna gromada w powiecie sulęcińskim

Zobacz też  
 Miechowo, Miechów-Charsznica, Miechów-Kolonia